Ян Баняс (, род. 3 июня 1947) — чехословацкий и словацкий дипломат и шахматист, международный мастер (1979).

Посол Словакии в Хорватии (2005—2008 гг.).

Чемпион Словакии 1969, 1985 и 1999 гг. (в чемпионате 1999 г. разделил 3—4 места и был лучшим из словацких шахматистов, победу в турнире одержал В. В. Сергеев). Серебряный призер чемпионатов Словакии 1977, 1987, 1991 и 1993 гг. Участник дележа призовых мест в чемпионате Словакии 1998 г.

В составе сборной Словакии участник двух  (1995 и 2003 гг.), международного матча со сборной Туниса (1996 г.). В период с 1994 по 2008 гг. неоднократно сопровождал сборную Словакии на шахматных олимпиадах (в качестве капитана или члена тренерского штаба).

Участник значительного количества сильных по составу международных турниров. Победитель турниров в Тренчанске-Теплице (1974 г.), Римавской-Соботе (1975 г.; побочный турнир), Будапеште (1981 г.; побочный турнир), Оденсе (1993 г.), Сисаке (2008 г.), турнира Open Slovan (2001 г.).

В 1990-х гг. активно выступал в командных чемпионатах Словакии, Чехии и Венгрии.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Яна Баняса в Кубках европейских клубов
 Выступления Яна Баняса в Кубках Митропы
 Выступления Яна Баняса в командных чемпионатах Чехословакии
 Выступления Яна Баняса в командных чемпионатах Чехии
 Выступления Яна Баняса в командных чемпионатах Словакии

Шахматисты Чехословакии
Шахматисты Словакии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Международные мастера по шахматам
Послы Словакии в Хорватии